Szalony Koń (wł. Tasunka Witko lub Tashunka uitko ang. Crazy Horse) – (1849–1877), wódz Indian plemienia Oglalów należących do konfederacji Teton Dakotów (Siuksów).
 Szalony Koń (Crazy Horse de Paris) – popularny kabaret paryski, założony w 1951, oferujący program rozrywkowy, którego głównym elementem jest taniec erotyczny.
 Szalony koń – suita rockowa zespołu Budka Suflera